As Ilhas Virgens Britânicas competiram nos Jogos Pan-Americanos de 1999 em Winnipeg, no Canadá.

Países nos Jogos Pan-Americanos de 1999
1999